British Standards Institution
 Banca della Svizzera Italiana
 Benfield Sports International
 Матрица с обратной засветкой (Backside Illumination) — технология цифровых сенсоров фото- и видеоаппаратов, при которой засветка происходит с обратной стороны кристалла, таким образом, что металлические проводники не перекрывают путь свету.